«Раннерс» (, ) — данський футбольний клуб з однойменного міста, заснований 2003 року. Виступає в данській Суперлізі.

Досягнення 
Кубок Данії:
 Володар кубка (2): 2006, 2021

Виступи в єврокубках

Посилання 
 Офіційна сторінка 

Футбольні клуби Данії
Футбольні клуби, засновані 2003
Раннерс